Смолик () — чешская фамилия. Известные носители:

 Смолик, Ладислав (род. 1909) — чехословацкий гребец, тренер по гребле.
 Смолик, Франтишек (1891—1972) — чешский и чехословацкий актёр театра, кино и телевидения.